Sittig ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Sittig (1899–2001), deutsche Malerin
 Ernst Sittig (1887–1955), deutscher Sprachwissenschaftler
 Georg Sittig (1896–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Jürgen Sittig (* 1957), deutscher Schriftsteller und Fotojournalist
 Johann Conrad Sittig (1664–1714), deutscher evangelischer Geistlicher    
 Valentin Sittig (1630–1705), deutscher evangelischer Geistlicher und Lieddichter     

Siehe auch:
 Sittich